Molekulska formula -{C9H6O4}- se može odnositi na:

 Aeskuletin
 Ninhidrin